Als Kaiser-Wilhelm-Brücke sind die folgenden Bauwerke bekannt:

 Die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Berlin
 Die Kaiser-Wilhelm-I.-Brücke in Braunschweig, siehe Theaterbrücke
 Die Kaiser-Wilhelm-II.-Brücke in Breslau
 Die Kaiser-Wilhelm-II.-Brücke in Mainz
 Die Müngstener Brücke bei Solingen und Remscheid
 Die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier
 Die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Wilhelmshaven
 Der Vorgängerbau der Seebrücke Heringsdorf

Siehe auch Kaiserbrücke